Esprit-Madeleine Poquelin (1665-1723), fille de Jean-Baptiste Poquelin.
 Jean Poquelin (16??-1704), ecclésiastique français.
 Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673), comédien et dramaturge français, alias Molière
Collège Jean-Baptiste-Poquelin

Odonyme 

 Rue Poquelin
Patronyme français